Quality Street – commedia di James M. Barrie del 1901
 Via Belgarbo (Quality Street) –  film muto del 1927 con Marion Davies diretto da Sidney Franklin
 Quality Street (Dolce inganno) – film del 1937 con Katharine Hepburn
 Quality Street – cioccolato commercializzato dalla Nestlé
 Quality Street – banda di strada di Manchester (Inghilterra)